Dittloff ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dittloff (* 1983), deutscher Schriftsteller
 Fritz Dittloff (1894–1954), deutscher Politiker (BHE)